Смогиловка — топоним.

Беларусь 
 Смогиловка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области
 Смогиловка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области